Countryman bezeichnet:

 Countryman – Verschollen im Dschungel, einen Musik-Spielfilm
 Mini Countryman, ein PKW-Modell des Herstellers BMW
 Countryman (Album), ein Musikalbum von Willie Nelson

Countryman ist der Familienname folgender Personen:

 William D. Countryman (1920–2005), US-amerikanischer Botaniker